Lešnica je lahko ime:

naselja:
 Lešnica, Novo mesto, občina Novo mesto
 Lešnica, Ormož, občina Ormož
 Lešnica, Loznica (Srbija)

vodotoka:
Lešnica (potok), levi pritok Save na Gorenjskem
Lešnica (Drava), levi pritok Drave na Štajerskem
Lešnica (Krka), levi pritok Krke pri Novem mestu na Dolenjskem]